SLAR als Abkürzung steht für:
Side-Looking-Airborne-Radar

Šlár ist der Familienname von:
 Adolf Šlár (1919–1987), tschechoslowakischer Tischtennisspieler

SLAR